Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2017 () – 28-й футбольный турнир для молодёжных сборных Южной Америки, который проходит в Эквадоре с 18 января по 11 февраля 2017 года.

Четыре лучшие команды турнира получат путёвку на молодёжный чемпионат мира 2017, который пройдет в Корее.

Составы

Города и стадионы 
Изначально планировалось провести турнир в пяти городах, но 4 января 2017 было объявлено об исключении Латакунги, поскольку местный стадион «Ла Конча» не смог выполнить требования Оргкомитета.

Судьи 

Судейский совет КОНМЕБОЛ выбрал следующих судей и помощников судей для работы на турнире:

Первый этап 
Первые три команды из каждой группы выходят в финальный этап.

В случае, если команды финишируют с равным количеством очков, окончательный порядок определяется по следующим критериям:
 Большая разница мячей во всех матчах
 Большее число мячей, забитых во всех матчах группы
 Лучший результат в личных встречах
 Жребий

Время начала матчей дано по времени Эквадора (UTC-5)

Группа A

Группа B

Финальный этап 
Команды, которые займут места с первое по четвертое, попадут на молодёжный чемпионат мира 2017.

Победитель

Лучшие бомбардиры 
5 голов
  Лаутаро Мартинес
  Марсело Торрес
  Родриго Амараль
  Бриан Кабесас
4 гола

  Первис Эступиньян

Примечания

Ссылки 
 Судамерикано-2017 на сайте КОНМЕБОЛ

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд